Fenfushi (Divehi: ފެންފުށި) est un nom propre qui peut désigner :
 Fenfushi, une île de la subdivision de Alif Dhaal aux Maldives ;
 Fenfushi, une île de la subdivision de Raa aux Maldives ;
 Fenfushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.